Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2007 – pierwsza oficjalna (dwunasta wliczając turnieje nieoficjalne) edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Turcji w dniach 12-20 listopada 2007. Jego zwycięzcą została reprezentacja Uzbekistanu, która pokonała w finale Rosję 2-1. Trzecie miejsce zdobyła Turcja.

Uczestnicy

Podział na koszyki
W turnieju udział wzięło 10 drużyn, które rozlosowano do dwóch grup sześciozespołowych. Z turnieju przed jego rozpoczęciem wycofały się Ghana i Nigeria, wskutek czego rywalizowano w grupach pięciozespołowych.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Drabinka

Ćwierćfinały

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu